Petén – nizina w północnej Gwatemali
 Petén – departament Gwatemali
 Petén Itzá – jezioro w Gwatemali